Elm Grove puede referirse a los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Elm Grove (Oklahoma), lugar designado por el censo en el condado de Adair, Oklahoma.
 Elm Grove (Virginia Occidental), área no incorporada en el condado de Ohio, Virginia Occidental.
 Elm Grove (Wisconsin), villa en el condado de Waukesha, Wisconsin.
 Municipio de Elm Grove (Dakota del Norte)
 Municipio de Elm Grove (Illinois)
 Municipio de Elm Grove (condado de Calhoun, Iowa)
 Municipio de Elm Grove (condado de Louisa, Iowa)
 Municipio de Elm Grove (condado de Labette, Kansas)